Bhavna ou Bhavana est un prénom féminin indien qui provient de l'État du Gujarat et qui signifie « la pensée » ou « méditation ».

 Bhavnagar est un district situé au sud de l'État du Gujarat. 

 Bhavna est un film  indien sorti en 1985 et avec Shabana Azmi.